Polymnia ist:

 Polymnia (Gattung), eine Pflanzengattung der Korbblütler
 Polymnia (Schiff), das erste in Deutschland gebaute Viermastvollschiff 
 ein Asteroid, siehe (33) Polyhymnia
 eine Muse aus der griechischen Mythologie, siehe Polyhymnia